Unter Hühnerei-Test versteht man:
ein Verfahren in der Virologie, siehe Embryoniertes Hühnerei
ein Testverfahren zur Hautverträglichkeit von Chemikalien, siehe HET-CAM